Усек — топоним:

 Усек (приток Кии) — река в Чебулинском районе Кемеровской области, приток Кии.
 Усек (приток Или) — река в Алматинской области республики Казахстан.
 Усек — озеро в низовьях Усека, притока Или.

Примечания